Julius von Sachsen-Lauenburg ist der Name folgender Personen:

 Julius Franz von Sachsen-Lauenburg (1641–1689), letzter Herzog von Sachsen-Lauenburg aus dem Hause der Askanier, siehe Julius Franz (Sachsen-Lauenburg)
 Julius Heinrich von Sachsen-Lauenburg (1586–1665), Herzog von Sachsen-Lauenburg aus dem Hause der Askanier und kaiserlicher Feldmarschall, siehe Julius Heinrich (Sachsen-Lauenburg)